Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 267 dans le monde.

 Route fédérale 267 en Allemagne
 BR-267 au Brésil
 Route 267 au Québec, Canada